Лос Ријегос има више значења:

 Лос Ријегос (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Ријегос, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Ријегос (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Ријегос (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Ријегос, Салвадор Тапија (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику